

Elettronica
multiplex, segnale elettrico in cui sono combinati più segnali elettrici mediante la tecnica del multiplexing;
multiplex, sistema di diffusione di segnali radiotelevisivi digitali

Architettura
multiplex, edificio in cui sono allestite più sale cinematografiche

Aziende
Multiplex Modellsport GmbH & Co.KG, azienda tedesca di modellismo dinamico

Fumetti
Multiplex, supercriminale dei fumetti DC Comics